Dettingen ist der Name folgender Orte:

 Dettingen an der Erms, eine Gemeinde im Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Dettingen an der Iller, eine Gemeinde im Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Dettingen unter Teck, eine Gemeinde im Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Dettingen (Konstanz), ein Ortsteil der Stadt Konstanz, Baden-Württemberg
 Dettingen (Horb), ein Ortsteil der Stadt Horb im Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Dettingen (Rottenburg), ein Ortsteil der Stadt Rottenburg im Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Dettingen (Ehingen), ein Ortsteil der Stadt Ehingen im Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Dettingen am Albuch, ein Ortsteil der Gemeinde Gerstetten im Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg
 Dettingen am Main, ein Ortsteil der Gemeinde Karlstein am Main im Landkreis Aschaffenburg, Bayern

Siehe auch:
 Schlacht bei Dettingen, eine Schlacht bei Dettingen (Karlstein am Main)